Spojení písmen J a M může mít různé významy:

JM 
 JM – kód ISO 3166-2 pro Jamajku
 CZ-JM – kód ISO 3166-2 pro Jihomoravský kraj
 Jižní Město, sídliště v Praze

.jm 
 .jm – internetová doména nejvyššího řádu pro Jamajku

Zkratky